Конан () — имя нескольких бретонских князей.
 Конан Мериадек или Карадег,  родом из Британии, был герцогом Арморики, в 409 восстал против римлян, основал столицу в Нанте и, умирая (421), разделил государство между сыновьями (Хоэль или Гуелин, Ривелин, Урбиан или Конкар). Летописцы называют его родоначальником независимых правителей Бретани, из которых четыре носят имя Конан: 
 Конан I Кривой, объединивший княжества в 990; 
 Конан II, в 1047 коронованный в Ренне, а в 1066 отравленный Вильгельмом Нормандским, желавшим отделаться от опасного соседа; 
 Конан III Толстый (умер в 1148), вступивший на престол в 1111, женатый на Матильде, дочери короля Генриха I Английского; при нём в Бретани было отменено право безнаказанного захвата всего выброшенного на берег. 
 Конан IV Малый, внук предыдущего, союзник английского короля Генриха II, женившего своего второго сына Готфрида на дочери Конана — Констанции, в 1171 наследовавшей отцу.